The Amazing Race 4 est la quatrième saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle met en vedette 12 équipes de deux avec une relation préexistante dans une course autour du monde. La première a eu lieu de  et la finale le .

Le couple vivant ensemble Reichen Lehmkuhl et Chip Arndt sont les gagnants de cette édition de la course, devenant ainsi le premier couple homosexuel à gagner la compétition.

La saison complète est sortie en DVD le  en exclusivité sur Amazon.com.

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)